Morì nel manicomio di Montelupo Fiorentino nel 1943.

Note

Voci correlate 
 Giovanni Stucky
 Molino Stucky
 Omicidio Stucky

Storia di Venezia